Южная Корея на летних Олимпийских играх 1996 была представлена 300 спортсменами (189 мужчин и 111 женщин).

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года